Села:
 Вахнівці — Хмельницька область,  Новоушицький район
 Вахнівці — Чернівецька область,  Вижницький район